Opwelling (oceanografie)
Drang, impuls